

Personnalités 

 Audrey Sauret (née en 1976), joueuse française de basket-ball ;
 Émile Sauret (1852-1920), violoniste et compositeur français ;
  :
 Étienne Sauret, réalisateur et producteur français de cinéma ;
 Étienne Sauret (1758-1804), magistrat et homme politique français, député ;
 Jean-Pierre Sauret (1946-2000), joueur français de rugby à XV et de rugby à XIII ;
 Julien Sauret (né en 1981), joueur français de basket-ball ;
 Pierre François Sauret de La Borie (1742-1818), général français de la Révolution et du Consulat, député.

Lieux 

 Sauret-Besserve, commune du département du Puy-de-Dôme en Auvergne-Rhône-Alpes, en France.